Romaihi ist der Familienname folgender Personen:
 Hussain Ali Mohamed Al-Romaihi (* 1974), katarischer Fußballtorhüter
 Mohamed Saas Al-Romaihi (* 1990), bahrainischer Fußballspieler